Fangshan (kinesiska: 房山) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 44 kilometer sydväst om stadskärnan. Antalet invånare är .

Runt Fangshan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Fangshan är det största samhället i trakten. Trakten runt Fangshan består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina